См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2006/2007
Финал Кубка Белоруссии по футболу 2006/2007 годов — финал 15-го розыгрыша этого футбольного турнира.
В финале встречались брестское «Динамо» и борисовский БАТЭ. Матч состоялся 27 мая 2007 года на Минском стадионе «Динамо» в присутствии более 9 тысяч зрителей. Обладателем Кубка в первый раз в своей истории стал клуб Динамо (Брест), одержавший победу в серии послематчевых пенальти.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Составы

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Финал. The BrEST!

2007
Футбол в Европе в 2007 году
Футбольные соревнования в Минске
События 27 мая
Май 2007 года
Спорт в Белоруссии в 2007 году